E3 Saxo Bank Classic 2021 var den 63:e upplagan av det belgiska cykelloppet E3 Saxo Bank Classic. Tävlingen avgjordes den 26 mars 2021 med både start och målgång i Harelbeke. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av danska Kasper Asgreen från cykelstallet Deceuninck-Quick-Step.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
E3 Saxo Bank Classic 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Belgien